Chrysaor (, „Goldschwert“) ist in der griechischen Mythologie:

 Chrysaor, Sohn der Medusa und Bruder des Pegasos
 Chrysaor (Sohn des Glaukos), eponymer Heros in Karien
 Chrysaor (Beiname), Beiname mehrerer Gottheiten